Ща́пов — російське прізвище, утворене від нецерковного імені Щап.

Відомі носії:
 Щапов Борис Дмитрович (1921–1944) — російський льотчик, Герой Радянського Союзу (1944).
 Щапов Микола Михайлович (1881–1960) — дослідник гідротурбін, доктор технічних наук, професор.
 Щапов Микола Петрович (1896–1968) — російський учений у галузі металознавства, доктор технічних наук, професор.
 Щапов Опанас Прокопович (1831–1876) — російський історик, публіцист, професор (1860).
 Щапов Павло Васильович (1848–1888) — російський бібліофіл.
 Щапов Петро Петрович (1870–1939) — російський філателіст.
 Щапов Ярослав Миколайович (1928) — російський історик, член-кореспондент АН СРСР (1987), автор праць з історії Русі 9—14 століть.

Джерела 

 Щапов  

Російські прізвища